Wegelius :

Patronymes 

 Charles Wegelius (né en 1978) est un coureur cycliste britannique d'origine finlandaise.
 Karl Magnus Wegelius (1884-1936) est un tireur sportif finlandais.
 Martin Wegelius (1846-1906) est un compositeur finlandais

Homonymie de patronyme